Slovo Odry je název následujících sídel:
 Odry – město v okrese Nový Jičín
 Odry (Czersk) – město v Polsku v Pomořském vojvodství 

Odry je rovněž příjmení, které nosily následující osoby:
 Charles Jacques Odry (1781–1853) – francouzský komik
 Dominique Odry (1865–1962) – francouzský divizní generál a vrchní komisař v Memellandu
 Jacques Odry († 1717) – francouzský jazykovědec na univerzitě v Marburgu (1713–1717)

Rozcestníky - příjmení